Killdozer, un court roman de l'écrivain Theodore Sturgeon
 Killdozer, le nom d'un bulldozer (d'après la nouvelle de Sturgeon)
 , un téléfilm réalisé par Jerry London en 1974
 killdozer, un groupe de musique expérimentale originaire de Madison, Wisconsin, formé en  1983
 Killdozer, un groupe de musique rock originaire de Lyon, France, formé en  1978 

de:Theodore Sturgeon#Werke